Mit Njemenarmee werden folgende Großverbände im Ersten Weltkrieg bezeichnet:

 Njemenarmee (Deutsches Kaiserreich)
 Njemenarmee (Zarenreich)